Паша-Мерседес — прозвище:
 Грачёв, Павел Сергеевич (1948—2012) — министр обороны России.
 Павел (Лебедь) (род. 1961) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии.